В одиночному розряді тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Чжен Цзє здобула титул, у фіналі перемігши Анастасію Мискіну 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Анастасія Мискіна (фінал)
  Лі На (чвертьфінал)
  Чжен Цзє (переможниця)
  Софія Арвідссон (півфінал)

 Каталіна Кастаньйо (2-ге коло)
 Анастасія Якімова (1-ше коло)
 Івета Бенешова (1-ше коло)
 Клара Закопалова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nordea Nordic Light Open